Бискупице могу бити:

 Бискупице (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Бискупице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Бискупице (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бискупице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Бискупице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република